Bussi es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Antonio Domingo Bussi (1926-2011), militar y político argentino.
 Giovanni Andrea Bussi (1417–1475), también conocido como Giovan de' Bussi, humanista del Renacimiento italiano y Obispo de Aleria
 Hortensia Bussi (1914-2009), profesora, bibliotecaria y activista chilena.
 Isabel Allende Bussi (1945), política socialista chilena.
 Ricardo Bussi (1964), abogado y político argentino-estadounidense.

Otros usos 
 Bussi sul Tirino, municipio situado en el territorio de la Provincia de Pescara, en Abruzos, (Italia).